1-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 28 августа 1975 года в Мельбурне (Австралия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Японии, выступая при этом резервным составом, в то время как основная команда совершала турне по СССР, лишь к финальному матчу прибыли олимпийские чемпионы Минами, Нэкода и Око. Сборная Южной Кореи квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Монреале.

Команды-участницы 
Австралия, Индонезия, Китай, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Итоги

Положение команд

Составы 
  Япония: Масаюки Минами, Кацутоси Нэкода, Сэйдзи Око.

  Южная Корея: Кан Ман Су, Ким Хо Чхоль, Ли Ин, Ли Сон Ку, Ли Хи Ван, Чон Кан Соп.

4.  Австралия: Джек Аткинс, Эндрю Бёрнс, Рой Брёйниус, Питер Будвиль, Илкка Вейхалайнен, Вольфганг Вёрнер, Джон Крук, Джордж Мраз (капитан), Тони Наар, Расселл Ньюман, Хиллар Раннико, Сакари Рюоппонен, Стюарт Угер, Джон Хиллер. Тренер — Джо Хиллер, ассистент — Джим Уилсон, менеджер — Питер Марр.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 First Asian Volleyball Championships
 THE AUSTRALIAN VOLLEYBALL TEAM – THE 1970s

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1975 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Австралии
Квалификация на летние Олимпийские игры 1976